Борислав може да се отнася за:

 Борислав – мъжко име;
 Борислав – село в област Плевен, България;
 Борислав – футболен отбор от Първомай, България;
 Борислав – град в Лвовска област, Украйна;
 Борислав – българска историческа опера
 Борислав – български филм;